

Persone 
 Isabella d'Este (1474 – 1539)  – nobile, mecenate e collezionista d'arte italiana, reggente del marchesato di Mantova 
 Isabella d'Este (1635 - 1666)  – duchessa di Parma, come seconda moglie del duca Ranuccio II Farnese
 Isabella Maria d'Este (1519 – 1521)  – figlia di Alfonso I d'Este e di Lucrezia Borgia

Altro 
 Isabella d'Este nel regno di Armonia – dipinto a tempera e olio su tela di Lorenzo Costa il Vecchio
 Studiolo di Isabella d'Este – ambiente privato di Isabella d'Este nel Palazzo Ducale di Mantova

Pagine correlate 
 Ritratto di Isabella d'Este